Jansen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pieter Jansen
 Robert K. Jansen